В 1818 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 22 августа спущен на воду пароход Саванна, который первым из пароходов пересёк Атлантический океан.
 Симеон Пуассон, стремясь опровергнуть теорию дифракции Огюстена Френеля, теоретически показал существование яркого пятна, возникающего за освещённым направленным пучком света непрозрачным экраном, в его области геометрической тени. Позже это явление, названное Пятном Пуассона, было экспериментально обнаружено Домиником Араго.
 Учреждён Национальный музей Бразилии.
 Поступили в продажу первые восемь томов Истории государства Российского.
 Построена обсерватория Вартиовуори.

Родились 
 21 января — Адам Киркор, литовский и белорусский археолог.
 25 апреля — Фёдор Иванович Буслаев, русский филолог и искусствовед (ум. 1897).
 5 мая — Карл Маркс, немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма (ум. 1883).
 15 мая — Мориц Генрих Фюрстенберг, немецкий ветеринар, паразитолог и физиолог.
 1 июля — Игнац Филипп Земмельвайс (ум. 1865), венгерский акушер немецкого происхождения, пионер антисептики.
 21 сентября — Николай Иванович Второв, русский краевед, историк, этнограф (ум. 1865).
 18 октября — Фридрих Гофман, немецкий изобретатель.
 16 ноября — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (ум. 1885).
 27 декабря — Бычков, Афанасий Фёдорович, русский историк, археограф, библиограф, палеограф, академик Петербургской Академии наук (1869 год), директор Императорской публичной библиотеки (1882—1899 годы).

Скончались 
 30 апреля — Казимиро Гомес де Ортега, испанский фармацевт и ботаник.
 28 июля — Гаспар Монж, французский математик, геометр.
 11 августа — Иван Кулибин, русский механик.

См. также

Примечания